Kruty mohou označovat:

 Horní Kruty – obec v okrese Kolín
 Dolní Kruty – vesnice v okrese Kolín
 Dürnkrut (Suché Kruty) – městys v Dolních Rakousích
 Bitva u Suchých Krut – Bitva na Moravském poli (1278)
 Großkrut (České Kruty) – městys v Dolních Rakousích 
 Kruty (Černihivská oblast) – vesnice na Ukrajině
 Bitva u Krut – bitva ukrajinsko-sovětské války (1918)

Podobné názvy 
 Krut